Musée Picasso, een museum in Parijs met een overzicht van het totale werk van Pablo Picasso
 Musée Picasso Antibes, een museum in Antibes, Frankrijk, over Pablo Picasso
 Museu Picasso (Barcelona), een museum in Barcelona gewijd aan Pablo Picasso
 Museo Picasso (Málaga), een museum in Málaga (Andalusië, Spanje) gevestigd in Palacio de Buenavista in de omgeving van het geboortehuis van Pablo Picasso
 Musée Picasso de Vallauris, een museum in Vallauris, Frankrijk, dat sinds 1959 onderdak biedt aan twee belangrijke werken van Pablo Picasso: La Guerre en La Paix
 Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, een museum met grote verzamelingen grafiek van Picasso en enkele van zijn collega's in Münster in Duitsland